La expresión Hocus Pocus, puede referirse a:

 Hocus Pocus, en España El retorno de las brujas, en Latinoamérica Abracadabra, película norteamericana.
 Hocus Pocus, una banda francesa de rap y Hip hop.
 Hocus Pocus, un Festival de ilusionismo y magia, que se celebra en Granada (España).
 Hocus Pocus, una canción del grupo holandés Focus.
 Hocus Pocus, un videojuego del año 1994.
 Hocus Pocus, Mer y Tino.
 Hocus Pocus, episodio de Bob Esponja

Enlaces externos